Półchleb ist der Name zweier Orte in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Półchleb (Dorf Polchlep, Kreis Belgard-Schivelbein/Pommern) 
 Półchleb (Brzeżno) (Siedlung Polchlep, Kreis Belgard-Schivelbein/Pommern)